Yangchang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangchang (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Yangchang (socken i Kina, Guizhou), 
 Yangchang (socken i Kina, Yunnan), 
 Yangchang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar